Edmondson ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Edmondson (* 1957), englischer Schauspieler und Komiker
 Alexander Edmondson (* 1993), australischer Bahnradsportler
 Annette Edmondson (* 1991), australische Radrennfahrerin
 Beattie Edmondson (* 1987), britische Schauspielerin
 Christopher Edmondson (* 1950), anglikanischer Bischof und seit 2008 Bischof von Bolton

 Frank K. Edmondson (1912–2008), US-amerikanischer Astronom
 G. C. Edmondson (1922–1995), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Gerald James Edmondson (* 1898), britischer Staatsbeamter und Diplomat
 Ian Edmondson (* 1957), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 J. Howard Edmondson (1925–1971), US-amerikanischer Politiker
 John Edmondson (1933–2016), US-amerikanischer Komponist
 John Richard Edmondson (* 1948), schottischer Botaniker
 Joshua Edmondson (* 1992), britischer Radrennfahrer
 Mark Edmondson (* 1954), australischer Tennisspieler
 Paul Edmondson (1943–1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ryan Edmondson (* 2001), englischer Fußballspieler
 Thomas Edmondson (1792–1851), britischer Erfinder der Edmondsonschen Fahrkarte
 Walles T. Edmondson (1913–2000), US-amerikanischer Limnologe und Zoologe
 William Edmondson (1923–1998), Tonmeister
 Willis J. Edmondson (1940–2009), von 1983 bis 2005 ordentlicher Professor für Sprachlehrforschung an der Universität Hamburg

Edmondson steht für:

 (1761) Edmondson, nach Frank K. Edmondson benannter Asteroid

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Edmondson (Arkansas), im Crittenden County
 Edmondson (North Carolina), im Johnston County
 Edmondson (Tennessee), im Claiborne County – nicht mehr existent
 Edmondson Ridge, im Baltimore County, Maryland
 Edmondson Village, Stadtteil von Baltimore, Maryland

im NRHP gelistete Objekte:

 Edmondson Hall, in Meadowview, Virginia, ID-Nr. 98000697
 Edmondson House, in Forrest City, Arkansas, ID-Nr. 97000856
 Edmondson-Woodward House, in Stantonsburg, North Carolina, ID-Nr. 86000767